Der Name Uetliburg bezeichnet

 einen Ortsteil der politischen Gemeinde Gommiswald im Schweizer Kanton St. Gallen
 die Burg Uetliburg auf dem Uetliberg, politische Gemeinde Stallikon im Kanton Zürich